Survivor kan avse:

 Survivor (Destiny's Child-album) – ett studioalbum av den amerikanska R&B-gruppen Destiny's Child 
Survivor (Destiny's Child-låt) – skivans ledande singel
 Survivor (musikgrupp) – ett amerikanskt rockband bildat 1978
 Survivor (TV-serie) – det programformat som på svenska producerats under namnet Expedition Robinson
 Survivor (film) – en amerikansk film filmad 2014
 Survivor (sång) – Elena Paparizous bidrag till Melodifestivalen 2014